En pathologie végétale, « pourriture noire » peut désigner diverses maladies fongiques ou bactériennes :

Maladies bactériennes 
 pourriture noire des crucifères ou pourriture noire du chou, due à Xanthomonas campestris pv. campestris,

Maladies cryptogamiques dues à des champignons 
 pourriture noire, due à Rhizopus stolonifer, 
 pourriture noire de Java (patate douce), due à Lasiodiplodia theobromae,
 pourriture noire de la carotte, due à Alternaria radicina,
 pourriture noire de l'ail, due à Stromatinia cepivorum,
 pourriture noire de l'ananas, due à Leptosphaeria complanata,
 pourriture noire de l'aneth, due à Leptosphaeria complanata,
 pourriture noire de la patate douce, due à Ceratocystis fimbriata,
 pourriture noire de l'arachide, due à Calonectria crotalariae, 
 pourriture noire de l'aubergine, due à Corynespora melongenae,
 pourriture noire de la vigne, due à Phyllosticta ampelicida, 
 pourriture noire des agrumes, ou alternariose des agrumes, due à Alternaria citri, 
 pourriture noire des cabosses, due à Botryosphaeria rhodina, 
 pourriture noire des racines, due à Thanatephorus cucumeris,
 pourriture noire des racines des semis de pin, due à Macrophomina phaseolina,
 pourriture noire des racines du tabac, due à Thielaviopsis basicola,
 pourriture noire du collet de l'hévéa, due à Kretzschmaria deusta,
 pourriture noire du collet du céleri, due à Mycocentrospora acerina, 
 pourriture noire du fraisier, due à Ilyonectria radicicola,  
 pourriture noire du fraisier, due à Leptosphaeria coniothyrium,
 pourriture noire du fraisier, due à Rhizoctonia fragariae, 
  pourriture noire du gland, due à Ciboria batschiana
 pourriture noire du maïs, due à Nigrospora sphaerica, 
 pourriture noire du pommier ou pourriture noire du prunier, due à Botryosphaeria obtusa,
 pourriture noire du radis, due à Aphanomyces raphani,
 pourriture noire du soja, due à Calonectria crotalariae,

Maladies cryptogamiques dues à des oomycètes 
 Pourriture noire de la betterave, due à Aphanomyces cochlioides,

Notes et références 

Maladie des plantes
Symptôme en phytopathologie